Scheibler:
 Karol (Wilhelm) Scheibler
 Scheiblers kapel
 Karol Scheiblers Murstenshus
 Karol Scheiblers palæ
 Familien Scheiblers palæ

Tyske efternavne